Bansard ist der Familienname von:

 Jean-Pierre Bansard (* 1940), französischer Geschäftsmann
 René Bansard (1904–1971), französischer Schriftsteller